Frank Irvine ist der Name folgender Personen:

* Frank Irvine (Filmeditor), Filmeditor
 Frank Irvine (Leichtathlet) (1899–1969), südafrikanischer Sprinter